Kangaatsiaq bezeichnet:
 Kangaatsiaq, Ort im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Kangaatsiaq (Bucht), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kangaatsiaq (Insel), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland